Сабато — фамилия. Известные носители:
 Сабато, Антонио (род. 1958) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Сабато, Антонио (младший) (род. 1972) — американский актёр и фотомодель.
 Сабато, Эрнесто (1911—2011) — аргентинский прозаик, эссеист, художник.

Сабато — река в Италии.

См. также 
 Сабатье